

Cypr
 Ajos Andronikos Karpasias – wieś w dystrykcie Famagusta
 Ajos Andronikos Trikomu – wieś w dystrykcie Famagusta